MXP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Milano-Malpensa (Italia)
 mxp – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Tlahuitoltepec
 MXP – vecchio codice valutario ISO 4217 del Peso messicano (ora MXN), valuta del Messico